Voleybol 1. Ligi 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Voleybol 1. Ligi 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile